Язвицево — название населённых пунктов в России:

 Язвицево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Язвицево — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Язвицево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Язвицево — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Язвицево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.